Science Equity es el término con el que se denomina a los fondos de capital privado que invierten en transferencia tecnológica en Deep Science (empresas industriales de base científica) desde etapas muy tempranas (pre-semilla y semilla).

Nuevo asset class 
Dentro de la cadena de valor del capital privado, el Science Equity​ representaría una categoría de inversión​, al igual que lo hacen el Venture Capital, y el Private Equity. (Ver 'It's not Deeptech. The new asset class VCs need to look at is Science Equity"​).

Características 
Los fondos de Science Equity invierten prácticamente la totalidad de sus activos en empresas o proyectos surgidos del ámbito científico, apostando por tecnologías tales como materiales avanzados, nanotecnologías, fotónica, micro y nanoelectrónica y biotecnología industrial. El origen de esas tecnologías son principalmente Centros de Investigación, Centros Tecnológicos,  Universidades, así como otro tipo de Instituciones de Investigación, tanto públicas como privadas.

Una de las características más importantes del Science Equity es su inversión en tecnologías o compañías que cuenten con una estrategia bien formada de Propiedad Industrial (en su sentido más amplio: patentes, secreto industrial, etc), y que suponga una ventaja competitiva y un elemento clave en el valor de la compañía.

Antecedentes 
Esta tipología de inversión comenzó a desarrollarse en los años 80 del pasado siglo bajo otras denominaciones, si bien su peso ha sido marginal en el ámbito de las inversiones. Recientemente se está dando un repunte de este tipo de inversiones por el apoyo explícito de los gobiernos de los países más avanzados, debido al impacto positivo que se espera que este tipo de inversión tenga en el desarrollo económico de los países que puedan crear esta tipología de ecosistema inversor.

La gran importancia del Science Equity se versa principalmente en el binomio rentabilidad – impacto que busca. Por una parte, la clave de muchos de los problemas que la humanidad necesita solucionar de forma inmediata están en la Ciencia y la transferencia tecnológica es clave para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible marcada por Naciones Unidas. Por otra parte, el Science Equity podría impulsar un tejido industrial avanzado con el que conseguir una economía más sostenible y el desarrollo de economías más competitivas.

En España, Almudena Trigo, socia fundadora y presidenta de la gestora de fondos especializada en Science Equity BeAble Capital, es pionera en este tipo de inversión, y es la directora y organizadora de Facing Challenges Summit Madrid​, la primera cumbre de fondos de inversión especializados en Science Equity que tuvo lugar en 2021 y que se celebrará de nuevo en Madrid  los días 12 y 13 de mayo de 2022.

Requisitos 
Los requisitos para poder desarrollar este tipo de inversión son varios, si bien los más reseñables podrían ser los siguientes: contar con una comunidad científica numerosa y de un nivel de calidad elevado; tener lugar en un país con un sistema económico abierto, diversificado y desarrollado; contar con el apoyo de políticas nacionales o regionales específicas para favorecer este tipo de inversiones; desarrollar estrategias que incluyan inicialmente la inyección de dinero público, ya sea mediante subvenciones, financiaciones en condiciones favorables y mediante mecanismos de  inversión o coinversión; y contar con un ecosistema con gestores con experiencia y especializados en inversiones de capital privado, y que asimismo tengan capacidad de comprender desarrollos científicos complejos.

Para impulsar y consolidar el sector del Science Equity es necesario además que los inversores privados (fondos de fondos, fondos de pensiones, aseguradoras, family offices, etc) apuesten por este tipo de activo de inversión como política de diversificación de sus porfolios.

Referencias

Véase también 
Fondo de inversión

Ciencia y tecnología en España

I+D+i
Inversión
Inversión privada
Inversión en ciencia